ICRC w języku angielskim zazwyczaj oznacza Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża (the International Committee of the Red Cross).

ICRC może też odnosić się do:
 International Conference of Reformed Churches (Międzynarodowa Konferencja Kościołów Reformowanych)
 International Cosmic Ray Conference (Międzynarodowa Konferencja Promieniowania Kosmicznego)
 International Clinical Research Center (Międzynarodowe Centrum Badań Klinicznych) w Brnie w Czechach